Jungstedt är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 74 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Jungstedt
 Axel Jungstedt (1859–1933), svensk konstnär
 August Jungstedt (1849–1915), svensk konstnär
 Hugo Jungstedt (1854–1936), svensk general
 Kurt Jungstedt (1894–1963), svensk konstnär och tecknare
 Mari Jungstedt (född 1962), svensk journalist och författare
 Matilda Jungstedt (1864–1923), svensk operasångerska
 Matts Jungstedt (född 1924), svensk konstnär
 Sigurd Jungstedt (1889–1957), svensk författare och konstnär
 Torsten Jungstedt (1918–2006), svensk journalist och författare

Källor

Svenska efternamn